Saccucci – cognome italiano
 Sandro Saccucci – ex militare e politico italiano